Нолинский:

 Нолинский, Николай Михайлович (1886—1966) — русский советский композитор

См. также 
 Нолинский округ 
 Нолинский район 
 Нолинский уезд